Остаповка — название населённых пунктов:

Россия 
 Остаповка — село в Новооскольском районе Белгородской области.

Украина 
 Остаповка — село в Арбузинском районе Николаевской области.
 Остаповка — село в Новоодесском районе Николаевской области.
 Остаповка — село в Лубенском районе Полтавской области.
 Остаповка — село в Миргородском районе Полтавской области.
 Остаповка — село в Драбовском районе Черкасской области.
 Остаповка — село в Варвинском районе Черниговской области.
 Остаповка — село в Менском районе Черниговской области.
Остаповка — до 1964 г. название села Маяковка в Оржицком районе Полтавской области.